Marimont bezeichnet
 Marimont-lès-Bénestroff, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Marimont (Bourdonnay), Weiler in der Gemeinde Bourdonnay, Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Mariemont, Dorf in Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika